Clément Adrien Vincendon-Dumoulin
 Laurence Vincendon
 Affaire Vincendon et Henry
 Le château Vincendon à Chevrières, Isère